Llano y Llanos hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Antonio Llanos (1806-1881), botánico y sacerdote hispano-filipino cuya abreviación botánica es Llanos;
 Antonio Llanos (1905-1978), poeta colombiano.
 Hernando de los Llanos, también llamado Fernando Llanos, pintor español activo en el primer tercio del .
 Fernando Llanos, periodista peruano.

Personajes 

 Claudia Llanos, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretada por Úrsula Boza.
 Leonardo Llanos, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretado por Marco Zunino.
 Carmen Torres Vda. de Llanos, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretada por Teddy Guzmán.
 Fernando Llanos Zapata, personaje ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretado por Daniel Britto.

Divisiones administrativas 
 Los Llanos, región del norte de Sudamérica en la cuenca del Orinoco;

España

Albacete 
 Los Llanos (comarca)
 Los Llanos, barrio de Albacete.
 Estación de Albacete-Los Llanos.
 Base Aérea de Albacete, conocida también como "Los Llanos".
 Aeropuerto de Albacete, conocido también como aeropuerto internacional de Albacete-Los Llanos

Almería
 Los Llanos del Mayor, localidad del municipio de Antas.
 Los Llanos de Arboleas, localidad del municipio de Arboleas.
 Los Llanos, localidad del municipio de Taberno.
 Llanos de Vícar, localidad del municipio de Vícar.
 Los Llanos, localidad del municipio de Zurgena.

Asturias
 Los Llanos, localidad del concejo de Gardo.
 Los Llanos, localidad del concejo de Morcín.
 Los Llanos, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
 Los Llanos, localidad del concejo de Tineo.

Ávila
 Los Llanos de Tormes, municipio.

Cádiz
 Los Llanos, localidad del municipio de San José del Valle.

Cantabria
 Los Llanos, localidad del municipio de Camaleño.
 Los Llanos, localidad del municipio de Penagos.

Ciudad Real
 Llanos del Caudillo, municipio.

Córdoba
 Los Llanos, localidad del municipio de Almodóvar del Río.
 Llanos del Castillo, localidad del municipio de Córdoba.
 Huertas Llanos, localidad del municipio de Lucena.
 Los Llanos, localidad del municipio de Monturque.
 Llanos de Don Juan, localidad del municipio de Rute.

Cuenca
 Santa María de los Llanos, municipio.

Granada
 Los Llanos, localidad del municipio de Busquístar.
 Los Llanos, localidad del municipio de Las Gabias.

Guadalajara
 Valdelosllanos, localidad del municipio de El Casar.
 Los Llanos, localidad del municipio de Pioz.

Jaén
 Llanos del Sotillo, localidad del municipio de Andújar.
 Llanos de San Buenaventura, localidad del municipio de Baeza.
 Los Llanos, localidad del municipio de La Puerta de Segura.

León
 Los Llanos de Valdeón, localidad del municipio de Posada de Valdeón.
 Llanos de Alba, localidad del municipio de La Robla.

Madrid
 Los Negrales-Los Llanos, localidad del municipio de Alpedrete.
 Los Llanos, localidad del municipio de Getafe.
 Los Llanos y Remolinos, localidad del municipio de El Molar.
 Pinares Llanos, localidad del municipio de Móstoles.
 Los Llanos, localidad del municipio de Navalafuente.
 Urbanización Los Llanos, urbanización del municipio de Serranillos del Valle.
 Los Llanos, localidad del municipio de Villavieja del Lozoya.

Málaga
 Los Llanos, localidad del municipio de Algarrobo.
 Las Mellizas-Los Llanos, localidad del municipio de Álora.
 Los Llanos, localidad del municipio de Álora.
 Llanos de Antequera, localidad del municipio de Antequera.
 Los Llanos, localidad del municipio de Estepona.
 Los Llanos, localidad del municipio de Torrox.

Las Palmas
 Los Llanos, localidad del municipio de Agaete.
 Los Llanos, localidad del municipio de Gáldar.
 Los Llanos, localidad del municipio de Mogán.
 Llanos de la Barrera, localidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
 Llanos de María Rivera, localidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
 Llanos de la Concepción, localidad del municipio de Puerto del Rosario.
 Llanos Pelados, localidad del municipio de Puerto del Rosario.
 Llanos de María Ribera, localidad del municipio de Santa Brígida.
 Los Llanos, localidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana.
 Llanos de Parra, localidad del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria.
 Llanos de Arévalo, localidad del municipio de Teror.
 Los Llanos, localidad del municipio de Teror.
 Llanos del Conde, localidad del municipio de Valsequillo de Gran Canaria.

Salamanca
 Santa María de los Llanos, localidad del municipio de Santibáñez de la Sierra.
 Villalba de los Llanos, municipio.

Santa Cruz de Tenerife
 Los Llanos de Aridane, municipio en la isla de La Palma.
 Llanos de Guaza, localidad del municipio de Arona.
 Los Llanos, localidad del municipio de Granadilla de Abona.
 San José de los Llanos, localidad del municipio de El Tanque.
 Los Llanos, localidad del municipio de Mogán.

México 
 Valle de Apan, también conocido como "Los Llanos de Apan" y "la Altiplanicie Pulquera", estado de Hidalgo;
 Llanos de San Andrés, en Puebla;
 Llanos de San Juan, en Puebla.

Colombia 
 Región de la Orinoquía también conocida como "Llanos Orientales";

Panamá
 El Llano (Panamá), pueblo ubicado en la provincia de Panamá.
 Canto del Llano, pueblo ubicado en la provincia de Veraguas
 Llano Abajo (Los Santos), pueblo ubicado en la provincia de Los Santos.
 Llano Bonito, pueblo ubicado en la provincia de Herrera.
 Llano de la Cruz, pueblo ubicado en la provincia de Herrera.
 Llano Grande (Coclé), pueblo ubicado en la provincia de Coclé.
 Llano Grande (Herrera), pueblo ubicado en la provincia de Herrera.
 Llano Grande (Veraguas), pueblo ubicado en la provincia de Veraguas.
 Llano Largo (Los Santos), pueblo ubicado en la provincia de Los Santos.
 Llano Norte (Coclé), pueblo ubicado en la provincia de Coclé.
 Llano de Piedras, pueblo ubicado en la provincia de Los Santos.
 Los Llanos (Herrera), pueblo ubicado en la provincia de Herrera.

República Dominicana
 Los Llanos, municipio.

Otros 
 Virgen de Los Llanos
 Costa del Perú